Langenhan ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Langenhan (1850–1916), deutscher Paläontologe, Lehrer und Schriftsteller
 Andi Langenhan (* 1984), deutscher Rennrodler
 Anna Hirzel-Langenhan (1874–1951), Schweizer Pianistin und Klavierpädagogin
 Johann Nicolaus Langenhan (Ende 18. Jahrhundert), deutscher Orgelbauer aus Gotha
 Max Langenhan (* 1999), deutscher Rennrodler
 Philipp von Langenhan (1878–1960), böhmisch-österreichischer Politiker und Industrieller
 Romina Langenhan (* 1985), deutsche Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Sprecherin

Langenhan steht für: 
 Langenhan-Armee-Pistole
 Friedrich Langenhan's Gewehr- und Fahrradfabrik, Zella-Mehlis